Эва Кулованая (, род. 28 октября 1987, Тршебич) — чешская шахматистка, международный гроссмейстер (2008).

Чемпионка Чехии 2006 г. Серебряный призер чемпионата Чехии 2008 г. Бронзовый призер чемпионатов Чехии 2009 и 2014 гг.

Чемпионка Чехии по рапиду 2008 и 2012 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии по рапиду 2003, 2010, 2014 и 2018 гг.

Чемпионка Чехии по блицу 2007 и 2008 гг. Серебряный призер чемпионатов Чехии по блицу 2012 и 2015 гг.

Победительница и призер юниорских чемпионатов Чехии в разных возрастных категориях.

В составе команды  Šachklub AD Jičín бронзовый призер  2010 г. (участвовала в 5 сезонах, неизменно выступала на 1-й доске).

В составе сборной Чехии участница трех шахматных олимпиад (2008, 2010 и 2012 гг.; в 2010 и 2012 гг. выступала на 1-й доске), шести командных чемпионатов Европы (2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 гг.), командных чемпионатов Европы среди юниоров 2003 и 2004 гг., командного турнира Mitropa Cup 2006 г.

Представляла Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница личного чемпионата Европы.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Кулованой в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Кулованой на сайте 365Chess

Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Тршебиче